И́да Па́вловна Кали́нина (21 октября 1926 — 5 февраля 2015) — советский и российский селекционер, специалист в области плодово-ягодных культур. Академик ВАСХНИЛ (1982, член-корреспондент с 1978), академик РАН (2013). Доктор сельскохозяйственных наук (1974). Профессор (1996).

Биография 
Родилась в г. Улала Ойротской автономной области (ныне — Горно-Алтайск, Республика Алтай). Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (1951).

Работала младшим, старшим научным сотрудником, зав. отделом селекции, директором (1951—1973) Алтайской опытной станции садоводства (г. Горно-Алтайск). Директор (1973—1990), главный научный сотрудник отдела селекции и генетики (с 1990 г.) НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. Барнаул).

В 1986 году участвовала в работе 41-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Избиралась депутатом местных Советов народных депутатов (1955—1973), Совета Национальностей Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1970—1989) от Горно-Алтайской АО, членом Комитета советских женщин (1983—1990), членом Совета защиты мира (1984—1990), председателем Алтайского краевого Комитета защиты мира (1970—1990). Являлась членом общественной женской палаты при Губернаторе Алтайского края с 2003 г. Избиралась членом президиума СО РАСХН, была членом редколлегии журналов «Садоводство», «Земля сибирская и дальневосточная», членом Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур РСФСР.

Соавтор более 150 сортов плодовых и ягодных культур — яблони, вишни, облепихи, смородины, калины, жимолости.

Похоронена на Власихинском кладбище в Барнауле.

Награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009)
 орден Ленина (1970)
 Орден Октябрьской Революции (1972)
 7 медалей СССР
 золотая медаль им. И. В. Мичурина
 медали ВДНХ
 Государственная премия СССР (1981)
 Заслуженный деятель науки РФ (1997)
 Почётный гражданин Алтайского края (2006)

Основные труды 
 Селекция яблони на Алтае: монография. — Барнаул, 1976, — 351 с.
 Облепиха (Е. И. Пантелеева) Достижения селекции плодовых культур и винограда. — М., 1983. — С. 177—189.
 Сады Алтая. — Барнаул, 1987. — 39 с.
 Система ведения садоводства и овощеводства в Алтайском крае / Соавт.: С. Н. Хабаров и др. — Новосибирск, 1992. — 88 с.
 Итоги и перспективы селекции плодовых и ягодных культур // Науч. основы садоводства Сибири. Новосибирск, 1996. С. 3-14.
 Плодовые, ягодные и декоративные культуры: Каталог / Соавт.: Е. С. Орехова и др. — Барнаул, 1997. — 24 с.
 Проблемы совершенствования сортимента яблони на Алтае // Вестн. РАСХН. 1999. № 4. С. 17-21.
 Помология. Сибирские сорта плодовых и ягодных культур XX столетия З. П. Жолобова, Н. В. Ермакова и др. — Новосибирск, 2006. — 586 с.
 Обладатель авторских свидетельств на 107 сортов плодовых и ягодных культур
 Селекция яблони на юге Западной Сибири: на зимостойкость, высокую урожайность, устойчивость к парше и повышенное качество плодов / З.С. Ящемская, С.А. Макаренко. Новосибирск, 2010. - 274 с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте РАН
 Биография в Биографической энциклопедии РАСХН и ВАСХНИЛ
 Биография на сайте Алтайского края

Похороненные на Власихинском кладбище
Депутаты Совета Национальностей от Горно-Алтайской АО
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Селекционеры СССР
Селекционеры России
Награждённые Золотой медалью имени И. В. Мичурина
Почётные граждане Алтайского края
Селекционеры яблони
Селекционеры облепихи
Селекционеры вишни
Селекционеры смородины
Селекционеры калины
Селекционеры жимолости